Pettit kan som auktorsförkortning betyda:

 Gary Pettit
 Jean Pettit
 A. Pettit

Robotskapade auktorsförkortningar